Gegharkunik (em língua arménia Գեղարքունիք; ) é uma das dez províncias da Arménia, situada no este do país, fazendo fronteira com o Azerbeijão.

Além da capital Gavar, a região conta com quatro outras cidades («comunidades urbanas»): Martuni, Sevã, Tjambarak e Vardenis, e 87 «comunidades rurais».

Geografia 
Esta é a maior província (marz) da Arménia com uma área de 5348 km², apesar de 1278 km² estarem cobertos pelo Lago Sevã, o maior lago do Cáucaso e grande atracção turística da região. 

Esta província inclui o exclave arménio de Artsvashen, que é rodeado pelo Azerbeijão e que por este país tem sido controlado desde a sua captura na Guerra de Nagorno-Karabakh.

Os mosteiros de Airi e de Sevã encontram-se na zona ocidental desta região.

Fronteiras 
Gegharkunik tem como vizinhas as marzes de:
 Vayots Dzor - sul
 Ararate - sudoeste
 Kotayk - noroeste
 Tavush - norte

Demografia

Ligações externas 
  Guia Turístico da Marz de Gegharkunik

Províncias da Armênia